Isaac López Pérez (n. 1978), cestista spagnolo
Isaac Roberto López (1916-1991), calciatore argentino